Піщаний острів — острів у дельті Дунаю, адміністративно є частиною Одеської області.
 Піщаний острів — острів в морі Лаптєвих, адміністративно є частиною Якутії.